Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1936 го́да () — 15-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1936 году
1936 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу